Niemcy:
 Tonna – rzeka
 Tonna – gmina w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Gotha

Osoby:
 Charlotte Elizabeth Tonna – angielska pisarka
 Eduardo Tonna – arcybiskup Izmiru

Zobacz też:
 tona